Alvarelhos, paroisse civile de la municipalité de Trofa, située dans le district de Porto ;
 Alvarelhos, paroisse civile de la municipalité de Valpaços, située dans le district de Vila Real.